Groß-Gerau (okrug), okrug u njemačkoj pokrajini Hessen
 Groß-Gerau (grad), grad u istoimenom okrugu